Numele Rába poate face referire la:
 Râul Rába
 Rába (întreprindere)

Vezi și 
 Rabă, comediant român